Daniel Audette (né le  à Blainville, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le fils de Donald Audette.

Carrière en club 
En 2012, il commence sa carrière avec le Phœnix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2014 dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal au , en . Il passe professionnel avec les IceCaps de Saint-Jean dans la Ligue américaine de hockey en 2015. En février 2022, il rejoint l'Örebro HK en Suède.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013 || Phœnix de Sherbrooke || LHJMQ ||54 || 10|| 19||29 ||65 ||4 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2013-2014 || Phœnix de Sherbrooke || LHJMQ ||68 ||21 ||55 ||76 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Phœnix de Sherbrooke || LHJMQ ||60 ||29 ||44 ||73 ||64 ||6 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
|2015-2016 || Phœnix de Sherbrooke || LHJMQ ||52 ||22 ||37 ||59 ||53 ||5 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH ||75 ||10 ||20 ||30 ||37 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2017-2018 || Rocket de Laval || LAH ||56 ||13 ||16 ||29 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||71 ||14 ||25 ||39 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Thunderbirds de Springfield || LAH ||58 ||13 ||25 ||38||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Lukko || Liiga || 60 || 13 || 37 || 50 || 34 || 11 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
| 2021-2022 || HK Vitiaz || KHL || 45 || 17 || 22 || 39 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Örebro HK || SHL || 11 || 2 || 4 || 6 || 4 || 7 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2022-2023 || Lausanne || NL || || || || || ||

Références 

Naissance en mai 1996
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Phœnix de Sherbrooke
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur du Lukko Rauma
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Örebro HK
Joueur du Lausanne HC